Marius Copil e Adrian Ungur erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti al primo turno da Chris Guccione e André Sá.

Florin Mergea e Horia Tecău hanno sconfitto in finale Guccione e Sá con il punteggio di 7-5, 6-4.

Teste di serie 

  Florin Mergea /  Horia Tecău (campioni)
  Eric Butorac /  Scott Lipsky (quarti di finale)

 Guillermo Durán /  Máximo González (primo turno)
 Jonathan Erlich /  Colin Fleming (semifinale)

Wildcard 

  Marius Copil /  Adrian Ungur (primo turno)

 Victor Vlad Cornea /  Victor Hănescu (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BRD Năstase Țiriac Trophy 2016
ATP World Tour 2016